Тельнюк — українське прізвище.

Відомі особи 
 Тельнюк Станіслав Володимирович (1935—1990) — український поет, прозаїк і літературний критик. Батько українських співачок Лесі і Галі Тельнюк, брат астронома Володимира Тельнюка-Адамчука.
 Сестри Тельнюк — український вокальний дует заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк.
 Тельнюк-Адамчук Володимир Володимирович — український математик і астроном, директор Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Див. також 
 ТЕЛЬНЮК: Rehearsal — перший студійний відео-проект українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри», який було презентовано 21 січня 2011 року.
 ТЕЛЬНЮК: Live — третій концертний альбом українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри», який було презентовано 16 травня 2009 року.
 ТЕЛЬНЮК: назавжди — шостий студійний альбом українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри», який було презентовано 4 жовтня 2009 року.

Українські прізвища